Název Lukavický potok má více vodních toků:

 Lukavický potok (přítok Tiché Orlice) – pravostranný přítok Tiché Orlice v okrese Ústí nad Orlicí
 Lukavický potok (přítok Úhlavy) – levostranný přítok Úhlavy v okrese Plzeň-jih
 Lukavický potok (přítok Vltavy) – levostranný přítok Vltavy v okrese Český Krumlov
 Lukavický potok (přítok Výrovského potoka) – levostranný přítok Výrovského potoka v okrese Tachov